

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Święty Kamień – część wsi Chojnowo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Tolkmicko
 Święty Kamień – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Inne 
 Święty Kamień – głaz narzutowy
 Święty Kamień – przystanek kolejowy